Wichita è il nome di:
 Wichita – tribù di nativi americani
 Lingua wichita – il linguaggio della tribù

Wichita può anche riferirsi a:

Luoghi 
 Wichita – capoluogo della Contea di Sedgwick, Kansas
 Wichita – contea del Kansas
 Contea di Wichita (Texas)
 Wichita – città degli Stati Uniti d'America, capoluogo della contea di Wichita nello Stato del Texas

Altro 
 Wichita – film del 1955 diretto da Jacques Tourneur
 Wichita – etichetta discografica indipendente con sede a Londra

Pagine correlate 

 Ouachita
 Washita